Blackjack Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blackjack Mountain (Carroll County, Georgia)
 Blackjack Mountain (Cobb County, Georgia)
 Blackjack Mountain (Union County, Georgia)
 Blackjack Mountain (North Carolina)
 Blackjack Mountain (Oklahoma)

Siehe auch:
 Black Jack Mountain